Longing steht für:
 Longing Gap, Scharte an der Nordenskjöld-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Longing-Halbinsel, Halbinsel an der Nordenskjöld-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Kap Longing, Kap an der Nordenskjöld-Küste des Grahamlands, Antarktika